Locati – frazione del comune italiano di Bompietro
 Dany Locati (1977) – skeletonista italiana
 Sebastiano Giuseppe Locati (1861-1939) – architetto italiano